Evgueni Fiodorov (en ) peut faire référence à :
 Evgueni Konstantinovitch Fiodorov (1910-1981), géophysicien soviétique ;
 Evgueni Alekseïevitch Fiodorov (né en 1963), homme politique russe ;
 Evgueni Vassilievitch Fiodorov, dit en anglais Yevgeniy Fedorov (né en 2000), coureur cycliste kazakh.

Notes